Sabana, oficialmente denominado, CPA Andrés Cuevas es un consejo popular y un poblado del municipio de Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, Cuba.

Educación 
Escuela en Sabana incluyen: 

 Camilo Cienfuegos escuela primaria

Referencias 

Sabana (Cuba)
Sabana (Cuba)